Лос-Анджелес Доджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 78 матчей в 144 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Цинциннати Редс и уступила в серии 0-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 3
 Поражений: 2
 Процент побед: 60
 Очков набрано: 27
 Очков пропущено: 20

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 132

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 18
 Поражений: 10
 Процент побед: 64.29
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 99

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 96
 Очков пропущено: 107

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 16
 Поражений: 14
 Процент побед: 53.33
 Очков набрано: 135
 Очков пропущено: 145

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 16
 Поражений: 10
 Процент побед: 61.54
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 105

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 4
 Очков пропущено: 1

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Цинциннати Редс — Лос-Анджелес Доджерс 3-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Лос-Анджелес Доджерс
МЛБ в сезоне 1995